Гис (Хис) — фамилия.
 Гис, Вильгельм (1831—1904) — швейцарский анатом, гистолог и эмбриолог.
 Гис, Вильгельм (младший) (1863—1934) — немецкий кардиолог.
 Гис, Герд (род. 1943) — немецкий политик.
 Гис, Джина — первый человек, которому без проведения вакцинации удалось пережить заражение бешенством, дошедшее до стадии появления клинических симптомов.
 Гис, Джон (1914—1991) — политический и государственный деятель Папуа — Новая Гвинея.
 Гис, Константен (1802—1892) — французский художник.
 Гис, Райнер (род. 1963) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.

См. также 
 ГИС